Mahwah kan syfta på följande platser:

Indien 

 Mahwah (ort i Indien), Rajasthan, Dausa,

USA 

 Mahwah, ort, New Jersey, Bergen County, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar